Caroli kyrka - uttalas [cároli) - kan syfta på:

 Caroli kyrka, Borås
 Caroli kyrka, Malmö
 Caroli kyrka, Varberg